Le Al Ittifaq (en ) est un club bahreïni de football fondé en 2001 et basé dans la ville de Diraz.

Historique 

 2001 : fusion entre 3 clubs : Al-Arabi- Beni Jamra- maqaba sur le nom de Al-Ittifaq

Palmarès

Notes et références 

Club de football à Bahreïn
Club de football fondé en 2001